Albrecht Achilles Hohenzollern (1414–1486) – markgraf Ansbach i Kulmbach, elektor Brandenburgii
 Albrecht Hohenzollern (1490–1568) – wielki mistrz krzyżacki, książę Prus
 Albrecht Hohenzollern (1490–1545) – kardynał, arcybiskup Moguncji i Magdeburga
 Albrecht Hohenzollern (1809–1872) – książę i generał pruski
 Albrecht Hohenzollern (1837–1906) – książę pruski, feldmarszałek, wielki komtur (niem. Herrenmeister) pruskiego zakonu joannitów, regent księstwa Brunszwiku

Zobacz też:
 Jan Albrecht Hohenzollern (1499–1550) – biskup Halberstadt, arcybiskup Magdeburga